En mathématiques, voir: Section commençante
 En aéronautique, voir: Procédure d'approche#Segment initial